Плавання на літній Універсіаді 2013 — змагання із плавання на літній Універсіаді 2013 пройшли від 10 до 17 липня у Казані.

Запливи на закритій воді проводилися у Палаці водних видів спорту, а на відкритій воді на Гребному каналі на озері Кабан. Усього розіграно 42 комплекти нагород (два — на відкритій воді і сорок — у 50-метровому басейні).

Медальний залік

Призери

Чоловічі змагання

Жіночі змагання

Примітки

Посилання 
 2013|літній Універсіаді — Swimming

2013
Змагання на Літній універсіаді 2013